Grand Prix of Sochi – etapowy wyścig kolarski rozgrywany wokół rosyjskiego miasta Soczi.

Impreza została zorganizowana po raz pierwszy w roku 2005 (pierwszym zwycięzcą został Rosjanin Aleksander Chatuncew) i od tego czasu odbywa się corocznie w kwietniu. Wyścig ma kategorię 2.2 w cyklu UCI Europe Tour. Z początkiem sezonu 2009 Grand Prix of Sochi został włączony w cykl ProTour, jednak skutki światowego kryzysu ekonomicznego sprawiły, że debiut w ProTour 2009 nie odbył się. W 2010 roku wyścig również się nie odbył, a rok później wygrał Niemiec Björn Schröder.

Lista zwycięzców 
2005 Aleksander Chatuncew 
2006 Siergiej Kolesnikow 
2007 Alexey Shmidt 
2008 Dirk Müller 
2011 Björn Schröder 
2012 Ivan Stević 
2013 Witalij Buc 
2014 Ilnur Zakarin 
2015 Aleksander Foliforow

Bibliografia 
 GP Sochi na stronie cyclingarchives.com 
 GP of Sochi na stronie cqranking.com 

Kolarstwo w Rosji
Zawody sportowe w Soczi
Soczi